Тистык — украинская фамилия. Известные носители:

 Тистык, Игорь Владимирович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.
 Тистык, Ростислав Ярославович (род. 1993) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.